Gasenbach ist ein geographischer Name in Österreich:

Ort:
 Gasenbach (Gemeinde Gasen), Siedlungsplatz in der Gemeinde Gasen, Bezirk Weiz, Steiermark 

Gewässer:
 Gasenbach (Feistritz), rechter Zufluss der Feistritz (zur Lafnitz) nach Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Gasenbach (Stübmingbach), rechter Zufluss zum Stübmingbachs (zum Thörlbach, zur Mürz) bei Döllach, Markt Aflenz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Gassenbach